De finale van de Coppa Italia van het seizoen 1996–1997 werd gehouden op 8 en 29 mei 1997. Napoli nam het op tegen Vicenza. De heenwedstrijd in het Stadio San Paolo in Napels eindigde in een 1–0 zege voor Napoli. Ook de terugwedstrijd in het Stadio Romeo Menti in Vicenza eindigde in 1–0 voor de thuisploeg. Deze liep in de verlenging uit tot 3–0 en wist zo voor het eerst de Coppa te veroveren.

Finale

Heenwedstrijd

Terugwedstrijd

1997
Coppa
SSC Napoli